Primož Roglič (ur. 29 października 1989 w Trbovlju) – słoweński kolarz szosowy, zawodnik profesjonalnej grupy Team Jumbo-Visma, trzykrotny zwycięzca Vuelta a España (2019, 2020 i 2021), mistrz olimpijski w jeździe indywidualnej na czas (2020). Do 2012 uprawiał skoki narciarskie, reprezentował klub SK Zagorje. Drużynowy mistrz świata juniorów w skokach narciarskich z 2007.

Kariera w kolarstwie szosowym 
10 marca 2013 zadebiutował jako profesjonalista w wyścigu Trofej Porec rozgrywanym w Chorwacji. Zajął w nim 106. miejsce. W tym samym roku zajął 10. miejsce w mistrzostwach Słowenii ze startu wspólnego. Sezon 2014 okazał się bardziej udany dla Primoža Rogliča. W maju wygrał drugi etap wyścigu Tour d’Azerbaïdjan. W czerwcu zajął 4. miejsce w mistrzostwach Słowenii ze startu wspólnego. W lipcu wygrał klasyfikację górską w rumuńskim Sibiu Cycling Tour. W sierpniu wygrał siódmą edycję wyścigu Croatia-Slovenia. W 2015 wygrał wyścigi dookoła Słowenii i Azerbejdżanu. Do tegoż roku jeździł w kontynentalnej grupie Adria Mobil, w 2016 przechodząc do worldtourowej drużyny Jumbo.

Primož Roglič ma na koncie wygrane etapy w trzech wielkich tourach – w 2016 zwyciężył na etapie jazdy indywidualnej na czas w Giro d’Italia, a w 2017, 2018 i 2020 wygrywał po jednym górskim etapie Tour de France. W 2018 zajął 4. miejsce w TdF, a w 2019 po raz pierwszy stanął na podium wielkiego touru, zajmując 3. miejsce w Giro d’Italia. W 2019 wygrał 10. etap (jazdę indywidualną na czas) wyścigu Vuelta a España, obejmując tym samym prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu, które utrzymał do jego zakończenia, zostając pierwszym słoweńskim zwycięzcą wielkiego touru. W 2020 po 9. etapie został liderem Tour de France, jednak po decydującym, 20. etapie, spadł na 2. miejsce (wyścig wygrał inny Słoweniec, Tadej Pogačar). W tym samym roku ponownie wygrał Vuelta a España (zwyciężając też na czterech etapach). Także rok później zwyciężył w tym wyścigu, również wygrywając cztery etapy. W 2022 ponownie wygrał etap VaE, jednak nie ukończył wyścigu.

Ponadto w 2017 wygrał wyścig Volta ao Algarve, w 2018 i 2019 Tour de Romandie, w 2018 i 2021 Vuelta al País Vasco, w 2019 UAE Tour oraz Tre Valli Varesine, w 2019 i 2021 Giro dell’Emilia, w 2019 i 2023 Tirreno-Adriático, w 2020 Liège-Bastogne-Liège, w 2021 Mediolan-Turyn oraz w 2022 Paryż-Nicea i Critérium du Dauphiné. W 2016 został mistrzem Słowenii w jeździe indywidualnej na czas, a w 2020 w wyścigu ze startu wspólnego.

28 lipca 2021 został mistrzem olimpijskim w jeździe indywidualnej na czas na igrzyskach w Tokio, wyprzedzając kolejnych zawodników o ponad minutę.

Najważniejsze zwycięstwa i sukcesy

Starty w Wielkich Tourach

Kariera w skokach narciarskich 
W Pucharze Kontynentalnym debiutował pod koniec sezonu 2004/2005 w norweskim Vikersund, gdzie był jedenasty. W zawodach tego cyklu dwukrotnie zwyciężał oraz pięciokrotnie zajmował miejsce wśród trzech najlepszych. W październiku 2006 zdobył indywidualny tytuł młodzieżowego mistrza Słowenii. W 2006 zdobył srebrny, a w 2007 złoty medal mistrzostw świata juniorów w drużynie.

10 lutego 2007 Primož Roglič ustanowił rekord skoczni Snowflake w Westby, oddając skok na 125,5 metra. Rekord ten rok później pobił Norweg Fredrik Bjerkeengen.

W 2007 został zgłoszony do kwalifikacji do konkursów Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Planicy, jednak z powodu upadku w pierwszym treningu nie wystartował w nich. W efekcie upadku doznał złamania kości nosowej, wstrząśnienia mózgu oraz licznych potłuczeń.

Ostatnimi zawodami na międzynarodowej arenie, w których wziął udział, był konkurs FIS Cup w Szczyrku rozegrany 16 stycznia 2011. Latem 2012 postanowił zakończyć karierę skoczka narciarskiego.

Rekord życiowy Słoweńca w długości skoku wynosi 146,5 metra.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2006  Kranj – 9. miejsce
 2007  Tarvisio/ Planica – 5. miejsce
 2008  Zakopane – 28. miejsce
 Drużynowo
 2006  Kranj – srebrny medal
 2007  Tarvisio/ Planica – złoty medal
 2008  Zakopane – 6. miejsce

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 60.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 108.
 sezon 2005/2006: 18.
 sezon 2006/2007: 8.
 sezon 2007/2008: 96.

Zwycięstwa w konkursach PK 
  Planica – 7 stycznia 2006
  Westby – 10 lutego 2007

Miejsca na podium konkursów PK 
  Planica – 7 stycznia 2006 (1. miejsce)
  Planica – 8 stycznia 2006 (3. miejsce)
  Vikersund – 4 marca 2006 (3. miejsce)
  Westby – 10 lutego 2007 (1. miejsce)
  Westby – 11 lutego 2007 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003: 87.
 2005: 46.
 2006: 59.
 2007: 77.
 2008: 24.
 2009: 93.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 113.
 sezon 2009/2010: 154.
 sezon 2010/2011: 186.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 FIS-Ski – biographie – ROGLIC Primoz. fis-ski.com. [dostęp 2010-09-29] 
 Sylwetka na portalu skijumping.pl. 2007-11-18. [dostęp 2019-07-24]
 Primož Roglič – Overview. procyclingstats.com. [dostęp 2022-06-12] 

Kolarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Kolarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Kolarze Team LottoNL-Jumbo
Ludzie urodzeni w Trbovljach
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020
Słoweńscy kolarze szosowi
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Zwycięzcy Critérium du Dauphiné
Zwycięzcy Tour de Romandie
Zwycięzcy Tour de Slovénie
Zwycięzcy UAE Tour
Zwycięzcy Vuelta a España
Zwycięzcy Vuelta al País Vasco
Zwycięzcy wyścigu Liège-Bastogne-Liège
Zwycięzcy wyścigu Mediolan-Turyn
Zwycięzcy wyścigu Paryż-Nicea
Zwycięzcy wyścigu Tirreno-Adriático